Jagdgeschwader 1 (1917–1918)
 Jagdgeschwader 1 (III Rzesza)